Blin – singolare di bliny
Alexis Blin – calciatore francese
Jürgen Blin – pugile tedesco
Maurice Blin – politico francese
Roger Blin – regista e attore francese